Čchien-ťiang může být:

 Čchien-ťiang (Čchung-čching) – obvod v Čchung-čchingu v Čínské lidové republice
 Čchien-tchang – řeka na východě Čínské lidové republiky, přítok Changčouské zátoky, zvaná též Čchien-ťiang
 Wu-ťiang – řeka v Čínské lidové republice, přítok Jang-c’-ťiangu, zvaná též Čchien-ťiang